Enculé est un nom commun masculin qui peut désigner :
 de façon vulgaire et péjorative, un homme pratiquant la sodomie passive et, par extension, une insulte pouvant s'appliquer à n'importe quelle personne (voir Enculé de ta race) ;
 L'Enculé, un roman de Marc-Edouard Nabe.